Боромля — топоним

Украина 
 Боромля — село, Боромлянский сельский совет, Тростянецкий район, Сумская область.
 Боромля — река в Сумской области.
 Боромля — железнодорожная станция в посёлке Зализничное.
 Боромля — всеукраинский сельский фестиваль искусств.
 Боромля — урочище и памятник природы в Сумской области.